Мехди Тареми (; 18 июля 1992, Бушир) — иранский футболист, нападающий португальского клуба «Порту» и сборной Ирана.

Клубная карьера 
Мехди Тареми начинал свою профессиональную карьеру футболиста в клубе Про-лиги «Шахин» из Бушира. 29 октября 2010 года он дебютировал в главной иранской лиге, выйдя на замену во втором тайме гостевого поединка против «Фулада». 4 декабря того же года Тареми забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в гостевой игре с командой «Нафт Тегеран».
 
Летом 2013 года Тареми подписал двухлетний контракт с клубом Азадеган-лиги «Иранджаван» из своего родного Бушира. В сезоне 2013/14 он с 12 забитыми голами занял второе место в списке лучших бомбардиров второй по значимости лиги Ирана. Летом 2014 года Тареми перешёл в «Персеполис». В сезонах 2015/16 и 2016/17 он становился лучшим бомбардиром Про-лиги.

В июне 2016 года Тареми заключил контракт с турецким клубом «Ризеспор», однако покинул Турцию до того, как успел сыграть хотя бы один матч, и заключил новый контракт с «Персеполисом». В сентябре 2017 года ФИФА наказала Тареми за односторонний разрыв контракта с «Ризеспором» четырёхмесячной дисквалификацией, а «Персеполису» в следующие два трансферных окна было запрещено покупать новых игроков. В январе 2018 года, после отбытия дисквалификации, Тареми перешёл в катарский клуб «Аль-Гарафа», с которым заключил контракт на шесть месяцев. Также иранским нападающим интересовались греческие «Олимпиакос», «Панатинаикос», ПАОК, АЕК и «Паниониос», загребское «Динамо» и японский клуб «Урава Ред Даймондс».

Карьера в сборной 
11 июня 2015 года Мехди Тареми дебютировал в составе сборной Ирана в гостевом товарищеском матче против команды Узбекистана. 3 сентября того же года он забил свой первый гол за национальную сборную, отметившись в домашней игре с Гуамом, проходившей в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Включён в состав сборной на Кубок Азии 2019. 7 января в первом матче группового этапа против Йемена отличился дважды. В итоге иранская сборная одержала победу 5:0. В четвертьфинальном матче против сборной Китая на 18-й минуте забил первый гол своей команды. Иран победил 3:0 и вышел в полуфинал.

Статистика

Достижения

Командные 
«Персеполис»
 Чемпион Ирана: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Ирана: 2017

«Аль-Гарафа»
 Кубок Звёзд Катара: 2017/18, 2018/19

«Порту»
 Чемпион Португалии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2020

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Ирана (2): 2015/16 (16 голов), 2016/17 (18 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на persianleague.com
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Иранджаван»
Игроки ФК «Шахин»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Порту»